Paillier ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Paillier (* 1936), ehemaliger französischer Radrennfahrer
 Pascal Paillier, französischer Kryptologe

Paillier steht für:
 Paillier-Kryptosystem, ein Verfahren für digitale Verschlüsselung